Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Східного Тимору. 

Із 51 зазначених у таблиці видів 1 перебуває під загрозою зникнення, 4 є уразливими, 2 перебувають у близькому до уразливого стані.

Такі теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Східний Тимор
Ссавці Східного Тимору